GameMaker Studio, een computerprogramma
Gamemaster, de spelleider in een rollenspel
Garry's Mod, een videospel
General MIDI, een protocol voor geluidsoverdracht
General Motors, een Amerikaanse autofabrikant
Genetische manipulatie, een vorm van gentechnologie
Gigameter (Gm), SI-lengtemaat gelijk aan 109 meter
GM (motorfiets), een Italiaans motorfietsmerk
Gouvernementsmarine, de marine in Nederlands-Indië
Grootmeester (schaken), een schaaktitel
General manager, een algeheel manager